Joé Juneau (1968-), ancien joueur québécois de la Ligue nationale de hockey.
 Joe Juneau (1836-1899), chercheur d'or québécois, fondateur de la ville de Juneau en Alaska.